Вонджу́ (, ) — блузка с длинными рукавами, носимая женщинами в Бутане, надеваемая под кира. Обычно изготавливается из шёлка, полиэстера или лёгкой хлопковой ткани. Вонджу является частью бутанского национального одеяния, равно как и кира с тего.

Примечания 

Национальный костюм Бутана
Женская одежда